Сори () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Генуя.

Население составляет 4351 человек (2008 г.), плотность населения составляет 332 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 16030. Телефонный код — 0185.

Покровителями коммуны почитаются святая святая Маргарита Антиохийская и святой Готтард, празднование 15 августа.

Демография

Примечания

Ссылки 
 
 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики